Gooding kan syfta på:

 Cuba Gooding, Jr., skådespelare
 Frank R. Gooding, politiker
 Gooding, Idaho

Se även 
 Gooding County
 Gooding Lake – flera